Гран-при Мехико 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 5 по 7 ноября 2021 года на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

Поул выиграл Валттери Боттас на Mercedes.

Победу одержал Макс Ферстаппен на Red Bull, вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим — Серхио Перес.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21…22 °C, трасса +44 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:22,097
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21…23 °C, трасса +47…48 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Валттери Боттас ( Mercedes) — 1:17,774, поставлен на 69 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|-
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома имени братьев Родригес

Гран-при Мехико
Спорт в Мексике в 2021 году